Öttl  heißen:

geographische Objekte:
 Öttl (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Ortsteil von St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Öttl (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Personen:
 Christiane Öttl (* 1981), deutsche Musikerin und Komponistin
 Eliland Öttl (1653–1707), Abt während des bayerischen Volksaufstandes von 1705
 Georg von Oettl (1794–1866), Bischof von Eichstätt
 Karl Öttl (1902–1988), oberösterreichischer Postbeamter und Politiker
 Mathias Öttl (1675–1725), deutsch-österreichischer Komponist und Chorregent
 Matthias Öttl (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Michael und Martin Öttl, österreichisches Gitarrenduo
 Peter Öttl (* 1965), deutscher Motorradrennfahrer
 Philipp Öttl (* 1996), deutscher Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Otto (Vorname) – zur Etymologie

Familienname